В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Chicago 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Трейсі Остін 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Трейсі Остін (фінал)
 Вірджинія Вейд (1-ше коло)
 Венді Тернбулл (2-ге коло)

 Керрі Рід (півфінал)
 Енн Кійомура (2-ге коло)
 Ілана Клосс (1-ше коло)
 Вірджинія Рузічі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1979